Isla Conejera puede referirse a cuatro diferentes islas, todas situadas en España:
 Islas Baleares:
 Isla Conejera (archipiélago de Cabrera), en el parque nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera (llamada en catalán Illa Conillera o Illa dels Conills -"Isla Conejera" o "Isla de los Conejos".-):
 Isla Conejera (Ibiza) (llamada en catalán Illa Conillera)
 Islas Canarias:
 La isla de Lanzarote, cuyo gentilicio coloquial es conejero.
 Costa de la península ibérica:
 Isla Conejera (Cantabria)

Notas